Häggvik kan avse:
 Häggvik, Kramfors kommun – en by i Kramfors kommun
 Häggvik, Sollentuna kommun – en kommundel i Sollentuna kommun
 Häggvik (pendeltågsstation) – en station på Stockholms pendeltågsnät, grenen mot Märsta
 Häggvikstunneln – en vägtunnel för Norrortsleden